Peter Wülfing ist der Name folgender Personen:

*Peter Wülfing-von Martitz (1930–2004), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
Peter Wülffing (1701–1776), deutscher reformierter Theologe und Zionit